Station Montaut-Bétharram is een spoorwegstation in de Franse gemeente  Montaut.

Montaut (Pyrénées-Atlantiques)
Montaut-Betharram